Кілія — місто в Україні
 Кілія () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Биргеуань.
 Кілія () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Феджецелу.
 Кілія () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Хомороаде.
 Стара Кілія — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Кілія-Веке.
 Кілія — пункт контролю на кордоні з Румунією